Эббе Вестерманн Парснер (, ) — датский гребец, серебряный призёр летних Олимпийских игр в Лондоне (1948).

Выступал за спортивный клуб DFDS Idrætsklub (Копенгаген). В начале карьеры выступал в одиночке и становился чемпионом Дании (1946-48) . В 1948-50 гг. выигрывал национальное первенство в двойке в паре с Оге Ларсеном. В том же составе стал обладателем серебряной медали на летних Олимпийских играх в Лондоне (1948).

Однако выступление на следующих Играх в Хельсинки (1952) оказалось для датского дуэта неудачным. Завершив карьеру, спортсмен ещё долгое время продолжал выступать в соревнованиях ветеранов, в частности, в 2005 г. на Темзе, где когда-то выиграл свою серебряную олимпийскую медаль.

Примечания

Ссылки 
 
 

Гребцы (академическая гребля) Дании
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1948 года
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 1948 года
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 1952 года